Voici la liste des planètes mineures numérotées de 482001 à 483000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 482001 à 483000

482001-482100

482101-482200

482201-482300

482301-482400

482401-482500

482501-482600

482601-482700

482701-482800

482801-482900

482901-483000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000